Les Autels (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Les Autels-Saint-Bazile, municipi francès al departament de Calvados 
 Les Autels-Villevillon, municipi francès al departament de l'Eure i Loir